O  é um campeonato internacional disputado entre as selecções nacionais de andebol filiadas à Confederação Africana de Andebol, a CAHB.

Além de se conhecer a campeã continental, o torneio também serve como qualificatória para o Campeonato Mundial de Andebol Feminino e para os Jogos Olímpicos que ocorre nos anos subsequentes.

Histórico 

 Um torneio em pontos corridos determinou as colocações finais.

Quadro de medalhas

Nações participantes

Referências 
 Handball Africa Archive  no Todor 66

Ligações externas 
 

Campeonato Africano de Andebol Feminino